PDSA est un sigle qui peut désigner :
 le People's Dispensary for Sick Animals, organisation caritative britannique ;
 la roue de Deming, ou PDSA () ;
 le , enzyme ;
 la permanence des soins ambulatoires, en France.